Mosto oder Da Mosto ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Da Mosto (1868–?), Direktor des Staatsarchivs Venedig
 Giovanni Battista Mosto (vor 1550–1596), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Juan Alfonso Mosto Domecq († 2014), peruanischer Komponist und Sänger